Лебрюн — фамилия, вариант франкоязычной фамилии Лебрен.

 Александр Антоний Лебрюн (1803—1868) — польский хирург, профессор Варшавского университета.
 Клод Лебрюн (род. 1956) — североамериканский геометр, профессор Стони-Брукского университета.